Ostertagia är ett släkte av rundmaskar. Ostertagia ingår i familjen Trichostrongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Ostertagia